SSP je zkratka s těmito významy:


Ekonomika a finance  
 Jihosúdánská libra – ISO 4217 kód měny Jižního Súdánu

Hudba 
 Silversun Pickups – americká rocková skupina

Věda a technologie

Biologie a ekologie 
 Scénáře socioekonomického vývoje – scénáře předpokládaných celosvětových socioekonomických změn do roku 2100 použitých při tvorbě Šesté hodnotící zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu
 ssp. – zkratka pro Poddruh (Subspecies) v biologické taxonomii

Léčiva 
 Single Specific Primer v polymerázové řetězové reakci

Kosmické lety 
 Surface Science Package – vědecký modul sondy Huygens (sonda)

Technika 
 Scalable Systems Platform – jednotná platforma konstrukce osobních vozů firmy Volkswagen 
 Siemens-Schottel-Propulsor – pohonný agregát pro lodě a letadla

Výpočetní technika a telekomunikace 
 Service Switching Point – označení pro telefonní ústředny podporující služby inteligentní sítě
 Supplementary Special-purpose Plane (doplňková rovina pro speciální účely) – část znakové sady Unicode
 Secure Simple Pairing – mechanismus párování Bluetooth zařízení
 Serial SCSI Protocol – protokol pro diskové jednotky SAS
 Stack Smashing Protection – ochranný mechanismus proti přetečení bufferu v překladači GCC
 Single Source Publishing (publikování z jednoho zdroje) – metoda správy obsahu (Content-Management)
 Self-Service Portal – funkce pro přístup k virtuálním strojům prostřednictvím webového rozhraní, integrovaná do produktu Microsoft System Center Virtual Machine Manager .

Jiné použití 
 Společnost svatého Pavla – katolický mužský řád (Societas a Sancto Paulo Apostolo)
 Super Sans Plomb – označení bezolovnatého benzínu ve Francii
 ssp – ISO 639-3 kód pro španělský znakový jazyk

Externí odkazy